Села:
 Сліди — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Сліди — Вінницька область, Тиврівський район

Див. також 
 Слід
 Дактилоскопія
 Сліди людини
 Гоніння сліду